Cupa UEFA 2006-2007 a fost a 36-a ediție a competiției de fotbal Cupa UEFA și a 49-a dacă se iau în calcul cele 13 ediții ale Cupei Orașelor Târguri (Inter-Cities Fairs Cup).

Tururi preliminare

Primul tur preliminar
Aceste meciuri s-au jucat pe 13 și 27 iulie 2006.

!colspan="5"|Southern-Mediterranean region
|-

|-
!colspan="5"|Central-East region
|-

|-
!colspan="5"|Northern region
|-

|}

Al doilea tur preliminar
Aceste meciuri s-au jucat pe 8 și 10 august (prima manșă) și 24 august (manșa secundă) 2006.

!colspan="5"|Southern-Mediterranean region
|-

|-
!colspan="5"|Central-East region
|-

|-
!colspan="5"|Northern region
|-

|}

1Due to the armed conflict going on in Israel, UEFA decided that no European matches could be staged in the country until further notice. Hapoel Tel Aviv's home match was moved to Tilburg, Netherlands, Beitar Jerusalem's to Sofia, Bulgaria and Bnei Yehuda Tel Aviv's to Senec, Slovakia

2These clubs qualified for this season's UEFA competitions as members of the Football Association of Serbia and Montenegro during the 2005–06 season but are currently members of the Football Association of Serbia which is the official successor of the previous football association.

3Derry City este o echipă din Irlanda de Nord care joacă în campionatul Irlandei. Drapelul Irlandei este folosit pentru Derry City deoarece ei reprezintă Asociația Irlandeză de Fotbal.

Prima rundă
The matches were held on 14 September (first leg) and 28 September 2006 (second leg).

|}
4Due to the armed conflict in Israel, UEFA had ruled that European tournament matches could not be played in Israel until further notice. Maccabi Haifa's home leg on 14 September was moved to Nijmegen, Netherlands. On 15 September, UEFA lifted the ban, allowing future matches to be played in the Tel Aviv area. Hapoel Tel Aviv were able to play their home leg in Tel Aviv on 28 September.

5UEFA ordered Trabzonspor's home leg on 14 September to be played behind closed doors after objects were thrown at visiting fans and the fourth official, and a smoke bomb ignited in the stands, during their second qualifying round home leg against Cypriots APOEL. Trabzonspor appealed, and UEFA rejected the appeal on 13 September. Trabzonspor's penalty includes a second closed-doors game, a penalty which has been deferred for two years and will be removed if no further incidents occur.

Faza grupelor

The top three teams (highlighted in green) of each group qualified for the next round. Based on paragraph 4.06 in the UEFA regulations for the current season, if two or more teams are equal on points on completion of all the group matches, the following criteria are applied to determine the rankings:
superior goal difference from all group matches played;
higher number of goals scored in all group matches played;
higher number of goals scored away in all group matches played;
higher number of wins;
higher number of away wins;
higher number of coefficient points accumulated by the club in question, as well as its association, over the previous five seasons (see paragraph 6.03 of the UEFA regulations).

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Grupa G

Grupa H

Fazele eliminatorii

Tabloul

1/32 de finală
The first legs were held on 14 February and 15 February 2007, while the second legs were held on 22 February 2007.

|}

1 On 7 February, the Italian Government ruled that Parma and Livorno's home fields did not meet requirements following riots held after an Italian Serie A match in Sicily. Livorno played its home leg behind closed doors on 14 February. Parma played its home leg behind closed doors on 22 February.

2 On 19 January, UEFA declared that Feyenoord had been removed after a member of their crowd threw a glass of beer at Morten Gamst Pedersen in their home group stage match against Blackburn Rovers. UEFA announced on 25 January that Tottenham Hotspur had received a bye. This was confirmed after the final appeal.

1/16 de finală
The first legs were held on 8 March 2007, while the second legs were held on 14 and 15 March 2007.

|}

Sferturi de finală
The draw for the final stages, included quarter-finals and semi-finals, was held on 16 March 2007 in Glasgow, Scotland. The quarter-final matches were played on 5 April and 12 April 2007.

|}

Semifinale
Semifinalele s-au jucat pe 26 april și 3 mai 2007.

|}

Finala

Golgheteri

Vezi și
Liga Campionilor 2006-2007
Cupa UEFA Intertoto 2006
Supercupa Europei 2007

Referințe și note

Legături externe
2006–07 All matches UEFA Cup – season at UEFA website
Regulations for current season
 All scorers 2006–07 UEFA Cup according to (excluding preliminary round) according to protocols UEFA + all scorers preliminary round
2006/07 UEFA Cup - results and line-ups (archive) 

Sezoanele Cupei UEFA
2006 în fotbal
2007 în fotbal